In der Royal Navy gab es vier Schiffe mit dem Namen HMS Achille, benannt nach dem fast unverwundbaren Held der griechischen Mythologie Achilleus. Die französische Buchstabierung „feiert“ die Übernahme durch die Franzosen.

 HMS Achille (1745), eine französische Sloop mit 8 Kanonen, die während des Österreichischen Erbfolgekriegs aufgebracht wurde.
 HMS Achille (1778), ein französisches 74-Kanonen-Linienschiff der Annibal-Klasse, ursprünglich als Annibal vom Stapel gelassen, 1786 Achille umbenannt und während der Seeschlacht am 13. Prairial (Juni 1794) erobert. 1796 abgewrackt.
 HMS Achille (1780), ein militärisches Transportschiff, das 1780 gekauft und 1784 wieder verkauft wurde.
 HMS Achille (1798), ein Linienschiff dritten Ranges mit 74 Kanonen, nahm an der Seeschlacht von Trafalgar teil, 1865 abgewrackt.

Siehe auch 
 HMS Achilles

Literatur 
J. J. Colledge, Ben Warlow: Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy. Chatham Publishing, London, 2006 [1969], ISBN 978-1-86176-281-8

Schiffsname der Royal Navy